Apseudidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Enligt Catalogue of Life ingår Apseudidae i överfamiljen Apseudoidea, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Apseudidae 101 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Apseudidae